Николай Иванович Сперанский:
 Сперанский, Николай Иванович (1877—1952) — артист оперы (бас), певец, дирижёр и вокальный педагог.
 Сперанский, Николай Иванович (1882—1943) — полковник лейб-гвардии 3-го стрелкового полка, герой Первой мировой войны.